Strada statale 38 – strada statale polacca
 Strada statale 38 dello Stelvio – strada statale italiana